

Patronymes 

famille
 famille d'Arc, famille de la noblesse française ;

personnalités
 Édouard Gauttier d'Arc (1799-1843), diplomate, orientaliste, traducteur et écrivain français,
 Jacques d'Arc (1380-1440), père de Jeanne d'Arc,
 Jacquemin d'Arc, frère aîné de Jeanne d'Arc,
 Jeanne d'Arc (1412-1431), héroïne française de la guerre de Cent Ans (voir aussi ),
 Jean d'Arc, frère et compagnon d'arme de Jeanne d'Arc,
 Pierre d'Arc (1408-1501), frère et compagnon d'arme de Jeanne d'Arc.

Toponymes 
d'arc se retrouve dans les toponymes suivants :
 , nom de plusieurs localités des États-Unis ;
 Château d'Arc, château situé sur la commune d'Arc-et-Senans ;
 Place d'Arc, centre commercial du centre-ville d'Orléans ;
 Pont d'Arc, pont naturel situé sur la commune de Vallon-Pont-d'Arc ;
 Saint-Martin-d'Arc, commune française de Savoie ;
 Vallon-Pont-d'Arc, commune française de l'Ardèche.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme